Juan Martín del Potro e Travis Parrott che hanno battuto in finale Tejmuraz Gabašvili e Ivo Karlović 7-6(4), 7-6(5).

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Paul Hanley (primo turno)
  Eric Butorac /  Jamie Murray (quarti di finale)

 Jeff Coetzee /  Todd Perry  (primo turno)
 Jordan Kerr /  Jim Thomas (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Indianapolis Tennis Championships 2007
ATP Tour 2007